Plusieurs villes ou communes possèdent une place Saint-Lambert :

Belgique 
 Bruxelles
 Couvin
 Jodoigne
 Liège
 Walcourt

France 
 Cormicy
 Eaubonne

Lambert Place